Эпирская кампания Андроника III Палеолога — покорение Эпирского деспотата византийским императором Андроником III. Является последней военной кампанией византийского василевса. В её ходе была ликвидирована самостоятельность Эпирского государства, и Эпир вернулся под контроль Византии.

Предыстория 
К 1330 году Эпирский деспотат и Фессалия находились под влиянием Византии. Деспот Иоанн Орсини, находясь рядом с сильным соседом, был вынужден соблюдать интересы византийского василевса на подвластных ему территориях. Более того Эпирский деспотат был очень слаб. Между тем Северный Эпир и крупный город Янина уже находились в составе Византии. Но всё в корне изменилось в 1331 году. На Балканах появились интересы титулярного императора Латинской империи Филиппа Тарентского. В 1331 году Филипп решил укрепить своё влияние в Эпире, а далее распространить свою власть по всей Греции. Он отправил из Неаполя войско своего зятя Вальтера Бриеня в Эпир. Тот скоро взял Арту и смог привести к присяге деспота Иоанна. Осмелев, Орсини решил скинуть с себя византийское покровительство. Первым делом эпирский деспот начал вторжение в зависимую от Византии Фессалию.

Кампания 1333 года 
Деспот Иоанн Орсини собрал войска. Воспользовавшись, в 1333 году, смертью местного правителя Стефана Гавриилопула, эпироты вторгнулись в западную Фессалию и вскоре захватили регион. Перед эпиротами пала сильная крепость Трикала. Но утвердиться в захваченной области Орсини не удалось. Так, в 1333 году, наместник Фессалоник Михаил Мономах вторгся в северо-восточную Фессалию и захватил её. Узнав, что в западную Фессалию с войском прибыл Иоанн Орсини, Мономах послал за Андроником. Андроник III, в то время находясь в Малой Азии нанял венецианцев для перевозки своей армии на Фессалийский берег. В конце концов ромеи прибыли в Фессалию настолько быстро, что полностью деморализовали эпирского деспота. Византийцы без труда изгнали эпирские гарнизоны из Фессалийских городов. При этом Андроник III старался избегать кровопролития и не брал пленных. Так, чтобы показать свою добрую волю, он отправлял все войска эпирского деспота домой невредимыми и в полной безопасности. В результате этого почти вся Фессалия перешла под власть Византии.

Ситуация в Эпире в 1335—1337 гг 
После неудачи в Фессалии в Эпирском деспотате началась борьба между представителями византийской и анжуйской партий. В результате этой политической нестабильности, в 1336 году, Иоанн Орсини был отравлен своей женой Анной Палеолог. Анна стала регентом Эпира при своём несовершеннолетнем сыне Никифоре II Орсини. Но добиться полного самостоятельного правления она также не смогла. Так, из-за политической нестабильности из-за влияний различных партий, Анна признала византийский сюзеренитет, надеясь сохранить независимость государства.

Кампания 1337 года 

Между тем, в 1337 году, подавив мятеж в Южной Албании, где жители восстали против власти византийского императора, Андроник III и Иоанн Кантакузин с войском, ядро которого составляли турецкие отряды, прибыл к границам Южного Эпира. Император намеревался захватить весь регион. Деспотина Анна попыталась начать переговоры, но Андроник отверг любые предложения о мире и настоял на капитуляции всего Эпирского деспотата. Анна была вынуждена согласиться на эти условия. Она признала верховную власть Андроника, согласилась перейти жить в Фессалоники и обвенчать Никифора на дочке Иоанна Кантакузина Марии. таким образом остатки Эпирского деспотата были присоединёны к Византии.

Ситуация в Эпире в 1337—1339 гг 
После полного разгрома Эпира византийцы установили на его территории новую провинцию со столицей в Арте. Её наместником стал Синадин, человек из богатого рода и столичный эпарх. Но партия латинян, заинтересованное в сохранении независимости Эпира решила поднять восстание. Для этого она решила использовать Никифора II, сына деспота Иоанна Орсини.
Они смогли похитить Никифора из Фессалоник и на свои деньги отправили его в Италию. Никифор должен был набрать новое войско и высадиться в южном Эпире. Так и началась последняя кампания в Эпире.

Кампания 1339—1340 года 
Никифор II Орсини смог набрать в Италии войско, которых поддерживало и снабжало средствами Неаполитанское королевство. С помощью латинян Орсини высадился в Эпире и, воспользовавшись восстанием населения против византийского владычества, захватил Арту. Синадин был брошен в тюрьму. Вскоре эпироты присоединились к Никифору, и Эпирский деспотат был временно восстановлен. Однако Северный Эпир и Янина по-прежнему оставались под контролем Византии. Узнав о падении Арты, Андроник III Палеолог совместно со своим соратником Иоанном Кантакузиным вновь выступил на Эпир. Вскоре, благодаря дипломатии Кантакузина, Арта и 2 сильные крепости в лицах Тхомокастрона и Рогои, пали. Никифор сдался на милость победителям, и Андроник III сослал его в Фессалоники. Эпирская кампания кончилась.

Последствия 
После восстановления контроля над Эпиром Византия в последний раз смогла увеличить свою территорию. Андроник III смог восстановить её в границах центральной Греции, большей части Албании, Южной Македонии, Фракии, нанёс разгромные поражения Лесбосу и Хиосу. Но его скоропостижная кончина в 1341 году окончательно поставила империю на грань гибели. После его смерти наследники Андроника III начали между собой широкомасштабную гражданскую войну и все завоевания Андроника оказались потерянными. Так, Эпир, Фессалия и Албания уже к 1348 году были захвачены сербской армией под началом Стефана Душана. Но после его кончины в 1355 году его приемники тоже начали междоусобицу. В 1356 году Эпир стал опять независимым государством под началом Никифора II Орсини. Вскоре ему удалось присоединить к своим владениям и Фессалию. Эпирский деспотат смог просуществовать вплоть до 1479 года, испытывая тяжёлую политическую нестабильность или короткие периоды подъёма, пока он не пал перед натиском нового доминирующего государства на Балканах — Османской империи.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

1334 год
1340 год
Войны Византии
Эпирская кампания Андроника III Палеолога
Кампании Андроника III Палеолога
1337 год
Войны XIV века